Cox kan syfta på:

Cox’s Orange Pippin – en äppelsort av brittiskt ursprung
Cox’s Pomona – en äppelsort vars skal är mestadels rött
Cox (rodd) – en person som styr en roddbåt
Coxswain – ansvarig i en skeppsbåt
Perry Cox – en karaktär i TV-serien Scrubs
 Cox (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
Cyklooxygenas – ett enzym viktigt för bland annat inflammation

Geografi

Antarktis 

 Cape Cox, 
 Mount Cox, Antarktis,

Bangladesh 

 Cox's Bazar – ett distrikt

Frankrike 

 Cox, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Spanien 

 Cox (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Cox (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante,

Se även
 Cox Island – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar